Medaillenspiegel/Stoke Mandeville
Medaillenspiegel der Paralympics
Sport (Stoke Mandeville)
Paralympics (Vereinigtes Königreich)